Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Asagiri :
 le Asagiri, un destroyer de classe Harusame lancé en 1903 et démoli en 1926 ;
 le Asagiri, un destroyer de classe Fubuki lancé en 1929 et coulé en 1942 ;
 le Asagiri, un destroyer de classe Asagiri lancé en 1986 et toujours en service.

Asagiri